Le mot Orpailleur peut désigner :
 Un orpailleur : une personne pratiquant l'orpaillage ; 
 Orpailleur : un film français du guyanais Marc Barrat, sorti sur les écrans en France en 2010 ; 
 Orpailleur : un album-solo du chanteur Gaëtan Roussel, sorti en France en 2013 ; 
 Les Orpailleurs : une collection spécialisée dans la première science-fiction française, créée en 2017 par les éditions de la Bibliothèque nationale de France.

Voir aussi 
 Orpaillage : la recherche et l'exploitation artisanale de l'or dans les rivières aurifères ; 
 Orpaillage en Guyane : la recherche et l'exploitation de l'or en Guyane.

Homonymie de titre